Paul Frederik van Mecklenburg-Schwerin (1800-1842), groothertog van Mecklenburg-Schwerin (1837-1842)
Paul Frederik van Mecklenburg-Schwerin (1852-1923), kleinzoon van de voorgaande en zoon van groothertog Frederik Frans II van Mecklenburg-Schwerin en Augusta van Reuss-Schleiz-Köstritz, oudere halfbroer van prins Hendrik der Nederlanden
Paul Frederik van Mecklenburg-Schwerin (1882-1904), zoon van de voorgaande en Marie van Windisch-Graetz